

Patronyme

 Adrien Lainé (1799-1887?), peintre français ;
 Albert Lainé (1871-1953), imprimeur français ;
 Brigitte Lainé (1942-2018), archiviste française ;
 Célestin Lainé dit Neven Henaff (1908-1983), militant nationaliste français et terroriste breton, rallié au Troisième Reich ;
 Daniel Lainé (né en 1949), photographe de presse et journaliste français ;
 Élie Lainé (1829-1911), architecte-paysagiste français ;
 Fabien Lainé (1976-), homme politique français ;
 Francine Lainé (1945-2014), comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Gabriel Lainé (né en 1975), joueur suisse de rugby à XV ;
 Hélie Lainé (15?-1636), président du parlement d'Aix ;
 Jacques Michel Lainé (1755-1805), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Marc Lainé (né en 1970), scénariste français de bande dessinée ;
 Joseph-Henri-Joachim Lainé (1768-1835), avocat et homme politique français ;
 Lionel Lainé (né en 1972), pilote français de rallye ;
 Marcel Lainé (1921-1997), médecin français ;
 Marcel Lainé (né en 1949), arbitre français de football ;
 Michel Lainé (1716-1801), sculpteur sur bois français ;
 Pascal Lainé (né en 1942), écrivain français ;
 Rémi Lainé (né en 1963), réalisateur français de télévision ;
 Sylvie Lainé (née en 1957), autrice française de science-fiction ;
 Tony Lainé (1930-1992), psychiatre et psychanalyste français, spécialiste des enfants ;
 Valérie Lainé (né en 1955), journaliste française ;

Nom composé
 Gilbert Bleu-Lainé, homme politique ivoirien ;
 François Bloch-Lainé (1912-2002), haut fonctionnaire français.

Toponyme

 Île Laîné, ancien nom de l'île Oua dans les Îles Loyauté ;
 L'avenue Émile Lainé est une rue bruxelloise ;
 La rue François-Bloch-Lainé est une voie parisienne ;
 Lainé, ville de Guinée dans la région de Nzérékoré.

Voir aussi 
 Loi Lainé, loi électorale du  sous la Restauration française.
 Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque (1766-1851), homme politique français des .